William Petty-FitzMaurice, I marchese di Lansdowne – nobile e politico britannico 
 Henry Petty-Fitzmaurice, III marchese di Lansdowne – nobile e politico britannico
 Henry Petty-FitzMaurice, IV marchese di Lansdowne – nobile e politico inglese
 Henry Petty-Fitzmaurice, V marchese di Lansdowne – nobile e politico britannico
 Henry Petty-Fitzmaurice, VI marchese di Lansdowne – militare e politico britannico
 Emily Petty-FitzMaurice, marchesa di Lansdowne – nobildonna britannica
 Maud Evelyn Petty-Fitzmaurice – nobildonna britannica